rvatska kuglačka liga za muškarce  za sezonu najvišeg ranga natjecanja za muškarce. Sezona je započela u subotu 12. rujna 2020. godine.  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, u krajem studenog 2020. godine je došlo do prekida odigravanja kuglačkih natjecanja u Hrvatskoj, a kasnije su nastavljena samo natjecanja prve lige, s novim propozicijama, te doigravanje u 1. B ligi.  
 
 
 
 
 
<ref> [http://www.kuglacki-savez-os.hr/assets/files/26509_Odluke-o-provedbi-natjecanja-za-sezonu-2020--2021-pdf.-2021.pdf kuglacki-savez-os.hr, ODLUKE za provedbu natjecanja u sezoni 2020./2021.++], objavljeno 17. ožujka 2021., preuzeto 6. listopada 2021. </ref> 
  
Prvak je postao "Mertojak" iz Splita. 

 Prva liga 

 Sustav natjecanja 

U ligi se natječe 12 klubova koji igraju po dvokružnom sistemu 22 kola. Momčad koja na kraju prvenstva skupi najviše bodova postaje prvak, dok dvije najslabije momčadi ispadaju u 1.B Hrvatsku kuglačku ligu.

 Sudionici 

 

 

 Bjelovar, Bjelovar 
 Grmoščica, Zagreb 
 Medveščak-1958, Zagreb 
 Mertojak, Split 
 Poštar, Split 
 Novska, Novska 
 Velebit, Otočac 
 Zadar, Zadar 
 Zaprešić, Zaprešić 
 Željezničar, Čakovec

 Ljestvica 
  

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 1. HKL 2020./21.  
 kuglanje.hr, 1. HKL, 18. kolo  
 kuglanje.hr, 1. HKL 2020./21.  
 kuglanje.hr, 1. HKL, 18. kolo 

 Prva B liga 

 Jug 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 1. B HKL - Jug  
 kuglanje.hr, 8. kolo (izvještaj)  
 kuglanje.hr, 8. kolo 

 Sjever 

 Doigravanje  
Igrano u Kutini od 25. do 27. lipnja 2021. 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. B HKL - Sjever 2020./21.  
 kuglacki-savez-os.hr, 1.B HL sjever 2020.-2021. - doigravanje

 Druga liga 

 Centar 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL - Centar  
 kuglanje.hr, 8. kolo  
 kuglanje.hr, 8. kolo (ozvještaj) 

 Istok 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL - Istok  
 kuglacki-savez-os.hr, 2. HL (Istok) M 2020.-2021.  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (ozvještaj)  
 kuglanje.hr, 7. kolo (ozvještaj)  

 Jug 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL - Jug  
 kuglanje.hr, 8. kolo (izvještaj)  
 kuglanje.hr, 8. kolo 

 Sjever 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL - Sjever  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj) 

 Zapad 
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj !!klub !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod !!bod/uta ||poen/uta 
|- 
|1. ||align="left"|Velebit II Otočac ||7 ||4 ||2 ||1 ||37.0 ||19.0 ||10 ||1.43 ||5.29 
|-
|2. ||align="left"|Mostanje 1949 Karlovac ||7 ||3 ||2 ||2 ||35.0 ||21.0 ||8 ||1.14 ||5.00 
|-
|3. ||align="left"|Karlobag ||7 ||3 ||2 ||2 ||29.5 ||26.5 ||8 ||1.14 ||4.21 
|-
|4. ||align="left"|Uljanik Pula ||7 ||4 ||0 ||3 ||29.5 ||26.5 ||8 ||1.14 ||4.21 
|-
|5. ||align="left"|Rakovica ||7 ||4 ||0 ||3 ||29.0 ||27.0 ||8 ||1.14 ||4.14 
|-
|6. ||align="left"|Obrtnik Ogulin ||7 ||3 ||1 ||3 ||29.0 ||27.0 ||7 ||1.00 ||4.14 
|-
|7. ||align="left"|Željezničar Karlovac ||7 ||3 ||1 ||3 ||28.5 ||27.5 ||7 ||1.00 ||4.07 
|-
|8. ||align="left"|Policajac Ogulin ||7 ||3 ||1 ||3 ||27.0 ||29.0 ||7 ||1.00 ||3.86 
|-
|9. ||align="left"|Stara Hiža Duga Resa ||7 ||3 ||1 ||3 ||27.0 ||29.0 ||7 ||1.00 ||3.86 
|-
|10. ||align="left"|Skrad ||7 ||3 ||1 ||3 ||26.0 ||30.0 ||7 ||1.00 ||3.71 
|-
|11. ||align="left"|Vatrogasac Otočac ||7 ||1 ||2 ||4 ||20.0 ||36.0 ||4 ||0.57 ||2.86 
|-
|12. ||align="left"|Mladost Delnice ||7 ||1 ||1 ||5 ||18.5 ||37.5 ||3 ||0.43 ||2.64 
|-
!colspan="11"| 
|-
|colspan="11" align="left"| prekinuto nakon 7. kola 
|}
<small> Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL - Zapad  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj)

 Treća liga  

 Centar 
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj !!klub !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod !!bod/uta ||poen/uta 
|- 
|1. ||align="left"|Zanatlija Zagreb ||7 ||6 ||1 ||0 ||40.0 ||16.0 ||13 ||1.86 ||5.71 
|-
|2. ||align="left"|Vodovod Zagreb ||7 ||5 ||0 ||2 ||38.0 ||18.0 ||10 ||1.43 ||5.43 
|-
|3. ||align="left"|Ponikve II Zagreb ||7 ||4 ||0 ||3 ||30.0 ||26.0 ||8 ||1.14 ||4.29 
|-
|4. ||align="left"|Medika Zagreb ||7 ||3 ||1 ||3 ||30.0 ||26.0 ||7 ||1.00 ||4.29 
|-
|5. ||align="left"|Centar Zagreb ||7 ||3 ||0 ||4 ||26.0 ||30.0 ||6 ||0.86 ||3.71 
|-
|6. ||align="left"|Harmica Zagreb ||7 ||2 ||1 ||4 ||23.0 ||33.0 ||5 ||0.71 ||3.29 
|-
|7. ||align="left"|Silent Zagreb ||7 ||2 ||1 ||4 ||22.0 ||34.0 ||5 ||0.71 ||3.14 
|-
|8. ||align="left"|Croatia-Osiguranje Zagreb ||7 ||1 ||0 ||6 ||15.0 ||41.0 ||2 ||0.29 ||2.14 
|-
!colspan="11"| 
|-
|colspan="11" align="left"| prekinuto nakon 7. kola 
|}
<small> Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Centar  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj)  

 Istok 

 Zona Osijek 
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj !!klub !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod !!bod- !!bod/uta ||poen/uta 
|-
|1. ||align="left"|Vodovod GV Vukovar ||6 ||6 ||0 ||0 ||34.0 ||14.0 ||12 || ||2.00 ||5.67 
|-
|2. ||align="left"|Tramvaj Osijek ||6 ||5 ||1 ||0 ||39.0 ||9.0 ||11 || ||1.83 ||6.50 
|-
|3. ||align="left"|Zara-Auto Matrix Osijek ||6 ||5 ||0 ||1 ||30.0 ||18.0 ||10 || ||1.67 ||5.00 
|-
|4. ||align="left"|HT Osijek ||6 ||3 ||2 ||1 ||29.0 ||19.0 ||8 || ||1.33 ||4.83 
|-
|5. ||align="left"|Našice ||5 ||2 ||0 ||3 ||17.0 ||23.0 ||4 || ||0.80 ||3.40 
|-
|6. ||align="left"|Donji Miholjac ||4 ||1 ||1 ||2 ||14.0 ||18.0 ||3 || ||0.75 ||3.50 
|-
|7. ||align="left"|HVIDR-a Virovitica ||6 ||2 ||0 ||4 ||18.0 ||30.0 ||4 || ||0.67 ||3.00 
|-
|8. ||align="left"|Pitomača ||6 ||1 ||0 ||5 ||17.0 ||31.0 ||2 || ||0.33 ||2.83 
|-
|9. ||align="left"|Darda ||6 ||1 ||0 ||5 ||17.0 ||31.0 ||2 || ||0.33 ||2.83 
|-
|10. ||align="left"|Beli Manastir ||7 ||1 ||0 ||6 ||17.0 ||39.0 ||2 || ||0.29 ||2.43 
|-
|11. ||align="left"|Orahovica ||0 ||0 ||0 ||0 ||0.0 ||0.0 || -2 || -2 ||0.00 ||0.00 
|-
!colspan="12"| 
|-
|colspan="12" align="left"| prekinuto nakon 8. kola  
"Orahovica" - odustali od natjecanja 
|}
<small> Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Istok - zona Osijek  
 kuglacki-savez-os.hr, 3. HL (Istok) Zona Osijek (2020./21.)  
 kuglanje.hr, 8. kolo  
 kuglanje.hr, 8. kolo (izvještaj)  
 kuglacki-savez-os.hr, 8. kolo (izvještaj)  

 Zona Požega 
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj !!klub !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod !!bod/uta ||poen/uta 
|-
|1. ||align="left"|Sloga Prekopakra ||7 ||5 ||1 ||1 ||35.0 ||21.0 ||11 ||1.57 ||5.00 
|-
|2. ||align="left"|PKK Halo 192 Slavonski Brod ||8 ||6 ||0 ||2 ||38.5 ||25.5 ||12 ||1.50 ||4.81 
|-
|3. ||align="left"|Obrtnik-BAM Nova Gradiška ||4 ||3 ||0 ||1 ||23.0 ||9.0 ||6 ||1.50 ||5.75 
|-
|4. ||align="left"|Regoč Slavonski Brod ||7 ||4 ||1 ||2 ||34.0 ||22.0 ||9 ||1.29 ||4.86 
|-
|5. ||align="left"|INA - Požega ||6 ||2 ||2 ||2 ||22.0 ||26.0 ||6 ||1.00 ||3.67 
|-
|6. ||align="left"|Požega ||7 ||3 ||0 ||4 ||24.0 ||32.0 ||6 ||0.86 ||3.43 
|-
|7. ||align="left"|Lokomotiva 1967 Slavonski Brod ||7 ||3 ||0 ||4 ||23.0 ||33.0 ||6 ||0.86 ||3.29 
|-
|8. ||align="left"|PPK Kutjevo Požega ||6 ||2 ||0 ||4 ||21.0 ||27.0 ||4 ||0.67 ||3.50 
|-
|9. ||align="left"|HVIDR-a Požega ||5 ||1 ||0 ||4 ||17.0 ||23.0 ||2 ||0.40 ||3.40 
|-
|10. ||align="left"|Lipik 1974 ||7 ||0 ||2 ||5 ||18.5 ||37.5 ||2 ||0.29 ||2.64 
|-
!colspan="11"| 
|-
|colspan="11" align="left"| prekinuto nakon 8. kola 
|}
<small> Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Istok - zona Požega  
 kuglacki-savez-os.hr, 3. HL (Istok) Zona Požega (2020./21.)  
 kuglanje.hr, 8. kolo  
 kuglanje.hr, 8. kolo (izvještaj)  
 kuglacki-savez-os.hr, 8. kolo (izvještaj) 

 Jug 
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj !!klub !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod !!bod/uta ||poen/uta 
|- 
|1. ||align="left"|Trogir ||6 ||6 ||0 ||0 ||37.5 ||10.5 ||12 ||2.00 ||6.25 
|-
|2. ||align="left"|Imotska krajina Imotski ||3 ||2 ||1 ||0 ||19.0 ||5.0 ||5 ||1.67 ||6.33 
|-
|3. ||align="left"|PZC Split ||3 ||2 ||0 ||1 ||15.0 ||9.0 ||4 ||1.33 ||5.00 
|-
|4. ||align="left"|Sinj ||6 ||3 ||1 ||2 ||30.0 ||18.0 ||7 ||1.17 ||5.00 
|-
|5. ||align="left"|Županijske ceste Split ||6 ||3 ||0 ||3 ||26. ||21.5 ||6 ||1.00 ||4.42 
|-
|6. ||align="left"|Brodosplit (Split) ||6 ||2 ||1 ||3 ||22.0 ||26.0 ||5 ||0.83 ||3.67 
|-
|7. ||align="left"|Poštar II Split ||6 ||1 ||1 ||4 ||14.0 ||34.0 ||3 ||0.50 ||2.33 
|-
|8. ||align="left"|KKGO Marjan Split ||6 ||0 ||0 ||6 ||4.0 ||44.0 ||0 ||0.00 ||0.67 
|-
!colspan="11"| 
|-
|colspan="11" align="left"| prekinuto nakon 7. kola 
|}
<small> Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Jug  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj) 

 Sjever  

 Zona Bjelovar  
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj !!klub !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod !!bod/uta ||poen/uta 
|- 
|1. ||align="left"|Slavonac Lipovljani ||7 ||6 ||0 ||1 ||39.0 ||17.0 ||12 ||1.71 ||5.57 
|-
|2. ||align="left"|Slavonija Novska ||7 ||6 ||0 ||1 ||34.5 ||21.5 ||12 ||1.71 ||4.93 
|-
|3. ||align="left"|Zanatlija Sisak ||7 ||4 ||1 ||3 ||35.0 ||21.0 ||9 ||1.29 ||5.00 
|-
|4. ||align="left"|Bilogora Bjelovar ||7 ||4 ||0 ||3 ||28.5 ||27.5 ||8 ||1.14 ||4.07 
|-
|5. ||align="left"|Siscia Sisak ||7 ||3 ||1 ||3 ||31.0 ||25.0 ||7 ||1.00 ||4.43 
|-
|6. ||align="left"|Poštar Bjelovar ||6 ||1 ||0 ||5 ||17.0 ||31.0 ||2 ||0.33 ||2.83 
|-
|7. ||align="left"|Jedinstvo Sisak ||7 ||1 ||0 ||5 ||16.0 ||32.0 ||2 ||0.33 ||2.67 
|-
|8. ||align="left"|Stolar Jasenovac ||7 ||1 ||0 ||6 ||15.0 ||41.0 ||2 ||0.29 ||2.14 
|-
!colspan="11"| 
|-
|colspan="11" align="left"| prekinuto nakon 7. kola 
|}
<small> Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Sjever - zona Bjelovar  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj)  

 Zona Varaždin  
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj !!klub !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod !!bod- !!bod/uta ||poen/uta 
|- 
|1. ||align="left"|Željezničar Varaždin ||6 ||5 ||1 ||0 ||38.0 ||10.0 ||11 || ||1.83 ||6.33 
|-
|2. ||align="left"|Prosvjetar Čakovec ||6 ||5 ||0 ||1 ||33.0 ||15.0 ||10 || ||1.67 ||5.50 
|-
|3. ||align="left"|Željezničar II Čakovec ||6 ||5 ||0 ||1 ||31.0 ||17.0 ||10 || ||1.67 ||5.17 
|-
|4. ||align="left"|Zanatlija Čakovec ||5 ||2 ||1 ||2 ||21.0 ||19.0 ||5 || ||1.00 ||4.20 
|-
|5. ||align="left"|Željezničar Koprivnica ||6 ||2 ||1 ||3 ||24.0 ||24.0 ||5 || ||0.83 ||4.00 
|-
|6. ||align="left"|Lepoglava II ||5 ||2 ||0 ||3 ||15.0 ||25.0 ||4 || ||0.80 ||3.00 
|-
|7. ||align="left"|Obrtnik 2011 Varaždin ||5 ||1 ||1 ||3 ||16.0 ||24.0 ||3 || ||0.60 ||3.20 
|-
|8. ||align="left"|Koprivnica ||5 ||0 ||0 ||5 ||9.0 ||31.0 ||0 || ||0.00 ||1.80 
|-
|9. ||align="left"|Dubravčan Donja Dubrava ||4 ||0 ||0 ||4 ||5.0 ||27.0 || -2 || -2 ||0.00 ||1.25 
|-
!colspan="12"| 
|-
|colspan="12" align="left"| prekinuto nakon 7. kola 
|}
<small> Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Sjever - zona Varaždin  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj)  

 Zapad  

 Karlovac i Lika  
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj !!klub !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod !!bod/uta ||poen/uta 
|- 
|1. ||align="left"|Gacka Otočac ||7 ||6 ||0 ||1 ||37.5 ||18.5 ||12 ||1.71 ||5.36 
|-
|2. ||align="left"|Poštar Ogulin ||7 ||6 ||0 ||1 ||35.0 ||21.0 ||12 ||1.71 ||5.00 
|-
|3. ||align="left"|Mantinela I Karlovac ||7 ||5 ||0 ||2 ||35.0 ||21.0 ||10 ||1.43 ||5.00 
|-
|4. ||align="left"|Dubovac Karlovac ||7 ||4 ||1 ||2 ||32.0 ||24.0 ||9 ||1.29 ||4.57 
|-
|5. ||align="left"|Korana II Slunj ||8 ||4 ||2 ||2 ||36.0 ||28.0 ||10 ||1.25 ||4.50 
|-
|6. ||align="left"|Euphoria Ogulin ||7 ||3 ||0 ||4 ||26.0 ||30.0 ||8 ||0.86 ||3.71 
|-
|7. ||align="left"|Korana III Slunj ||8 ||3 ||0 ||5 ||28.0 ||36.0 ||6 ||0.75 ||3.50 
|-
|8. ||align="left"|Visočica Gospić ||7 ||2 ||1 ||4 ||21.5 ||34.5 ||5 ||0.71 ||3.07 
|-
|9. ||align="left"|Željezničar-Branitelj Ogulin ||7 ||1 ||0 ||6 ||23.0 ||33.0 ||2 ||0.29 ||3.29 
|-
|10. ||align="left"|Mantinela II Karlovac ||7 ||0 ||0 ||7 ||14.0 ||42.0 ||0 ||0.00 ||2.00 
|-
!colspan="11"| 
|-
|colspan="11" align="left"|<small> prekinuto nakon 8. kola 
|}
<small> Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Zapad - Karlovac i Lika  
 kuglanje.hr, 8. kolo  
 kuglanje.hr, 8. kolo (izvještaj) 
</small>

Pg-Is - Gorski kotar   

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Zapad - Pg-Is - Gorski kotar  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj)

Pg-Is - Rijeka  

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Zapad - Pg-Is - Rijeka   
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj)

Četvrta liga 
Lige naziva 4. HKL.

Istok

Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 4. HKL - Istok - zona Požega  
 kuglacki-savez-os.hr, 4. HL (Istok) Zona Požega (2020./21.)  
 kuglanje.hr, 7. kolo  
 kuglanje.hr, 7. kolo (izvještaj)  
 kuglacki-savez-os.hr, 7. kolo (izvještaj)

Ostale lige

Povezani članci  
 Prva hrvatska kuglačka liga

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Hrvatski kuglački savez
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 
 kuglanje.hr, Hrvatske kuglačke lige - sezona 2020./2021. 
 kuglanje.hr (drive.google.com), EKIPNO PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE - MUŠKARCI - KONAČNI POREDAK SEZONE 2019./2020. - sastav liga za sezonu 2020./2021. prema konačnom poretku (bez odustajanja), preuzeto 30. lipnja 2020. 
 kuglanje.hr,   Popis Hrvatskih kuglačkih liga za sezonu 2020./2021. / Konačni popis liga, preuzeto 19. studenog 2021. 
 

2020-21